Die Liste der Statthalter von Bithynia et Pontus enthält die bekannten Statthalter (Proconsul bzw. Legatus Augusti pro praetore) der römischen Provinz Bithynia et Pontus. Die Liste ist nicht vollständig.

Republik

Kaiserzeit

Literatur 
 Werner Eck: Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69/70 bis 138/139 In: Chiron, Band 13 (1983), S. 147–238, hier S. 201–203, 226 (Online).
 David Magie: Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century After Christ, Princeton University Press, 1950, S. 1590–1592.
 Bernard Rémy: Les carrières sénatoriales dans les provinces romaines d’Anatolie au Haut-Empire (31 av. J.-C. – 284 ap. J.-C.) (Pont-Bithynie, Galatie, Cappadoce, Lycie-Pamphylie et Cilicie), Publications de l’Institut Français d’Études Anatoliennes, 1989, S. 17–58, 99–121, ISBN 2-906059-04X, (Online).

Bithynia et Pontus
!